Баронселли́ () — французская фамилия. Известные носители:

 Баронселли, Жак де (1881—1951) — французский кинорежиссёр, сценарист и продюсер.
  (1914—1998) французский кинокритик.
  (1869—1943) — французский писатель.

или Баронче́лли () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Бандини дей Барончелли, Бернардо — итальянский купец, участник Заговора Пацци, образ которого выведен в ряде художественных произведений:
 «Риенци, последний из римских трибунов» — роман Эдварда Бульвер-Литтона (1835).
 «Риенци» — опера Рихарда Вагнера (1842).
 «Assassin’s Creed» — компьютерная игра.
 «Assassin’s Creed II» — компьютерная игра.
  (?—1453) — итальянский скульптор.
  (1944—2007) — итальянский философ.

Другое 
  в базилике Санта-Кроче во Флоренции.
 , созданный между 1480 и 1490 годами неизвестным нидерландским художником.

См. также 
 Баронкелли